Philipp von Hanau-Münzenberg ist der Name folgender Personen:
 Philipp I. (der Jüngere) von Hanau-Münzenberg (1449–1500), Graf von Hanau-Münzenberg, siehe Philipp I. (Hanau-Münzenberg)
 Philipp II. Graf von Hanau-Münzenberg (1501–1529), Graf von Hanau-Münzenberg, siehe Philipp II. (Hanau-Münzenberg)
 Philipp III. Graf von Hanau-Münzenberg (1526–1561), Graf von Hanau-Münzenberg, siehe Philipp III. (Hanau-Münzenberg)

 Philipp Moritz Graf von Hanau-Münzenberg (1605–1638), Graf von Hanau-Münzenberg, siehe Philipp Moritz (Hanau-Münzenberg)
 Philipp Reinhard Graf von Hanau-Münzenberg (1664–1712), Graf von Hanau-Münzenberg, siehe Philipp Reinhard (Hanau-Münzenberg)